

Sigle 

CSM, sigle composé des trois lettres C, S et M, peut faire référence à :

Organismes 
 Commission Spécialisée des Marchés
 , dans plusieurs pays ;
 Conseil supérieur de la magistrature, en France ;
 UnaM-csm, l'Union Nationale des médiateurs, chambre syndicale de la médiation ;
 Communauté Saint-Martin, une communauté de prêtres catholiques.

Arts, culture et spectacles 
 Christian Science Monitor, un journal américain ;
 Association Chartres sanctuaire du Monde, contributeur aux financements de la restauration de la cathédrale de Chartres.

Sports 
 chasse sous-marine ;
 Club sportif municipal Auboué, un club français de basket-ball ;
 Club sportif multisport gennevillois rugby, un club de rugby à XV féminin ;
 Club sportif municipal de Clamart volley-ball, un club de volley-ball féminin de région parisienne ;
 Club sportif municipal Reșița, un club roumain de football ;

Sciences et technologies 
 Centre de Commutation du Service des Mobiles
 Clearing and Settlement Mechanisms (en français, mécanismes de compensation et règlement) ;
 Command and Service Module (en français, module de commande et de service Apollo) ;
 Computational Structural Mechanics (en français, mécanique structurelle computationnelle) ;
 CSM, un langage informatique ;
 cellules souches mésenchymateuses, un type de cellule souche ;
 , une partie de certaines implémentations du micrologiciel d’amorçage au standard UEFI qui fournissent une compatibilité avec le BIOS préexistant ;
 Théorie CSM : (où CSM signifie contexte, système, modalité), une théorie qui propose une nouvelle approche de la réalité, adaptée au cadre conceptuel de la physique quantique ;

Autres 
 Croix du service méritoire ;
 Customer Success Manager ;
 Centre de stockage de la Manche ;
Contractual Service Margin (en français Marge de service contractuelle), en comptabilité dans la norme IFRS 17.

Code 

CSM est un code qui fait notamment référence à :
 polyéthylène chlorosulfoné, selon la liste des codes des plastiques, caoutchouc et latex ;
 , dans l'Oklahoma aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.